Элвис () — английское мужское имя, отсылающее к святому Айлбе:

 Элвис Пресли — американский певец.
 Элвис, Генри Джон (1846—1922) — британский ботаник, энтомолог и коллекционер.

Кинематограф 
 «Элвис» — американский фильм 1979 года режиссёра Джона Карпентера.
«Элвис» — американский фильм 2022 года режиссёра База Лурмана.
 «Элвис» — телеконцерт американского певца Элвиса Пресли, снятый для телеканала Эн-би-си.
 «Элвис ’56» — документальный фильм о первых годах карьеры американского певца Элвиса Пресли

См. также 
 «Elvis» — название текстового редактора
 НПЦ «ЭЛВИС» — производитель процессоров серии «Мультикор»
 

Страницы значений:Тёзки